Aéroport d'Helsinki peut désigner :

 aéroport d'Helsinki-Vantaa, le principal aéroport international de la ville d'Helsinki et du pays ;
 aéroport d'Helsinki-Malmi, un aéroport secondaire de la ville.